Гео́ргиевская меда́ль:

 Георгиевская медаль — медаль Российской империи;
 Медаль Георга — гражданская награда второго уровня в Великобритании и Британском Содружестве.

См. также